Welf II (hrabia) – hrabia szwabski zmarły w 1030 roku.
 Welf II (książę Bawarii) – książę Bawarii z rodu Welfów panujący w latach 1101 – 1120.